Чаварија има више значења:

 Чаварија (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чаварија (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чаварија (Коатлан дел Рио), насеље у савезној држави Морелос у Мексику